A 2014. évi téli olimpiai játékokon a férfi curlingtornát Szocsiban az Ice Cube Curling Centerben rendezték február 10. és 21. között. A tornán 10 nemzet csapata vett részt.
Az aranyérmet a kanadai csapat nyerte, Kanadának ez volt a 3. olimpiai aranyérme férfi curlingben.

Lebonyolítás 
A 10 részt vevő csapat egyetlen csoportban szerepelt. A csoportban körmérkőzéseket játszottak a csapatok, minden csapat 9 mérkőzést, összesen 12 fordulóban. A csoport első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe, ahol a csoportkör 1. helyezettje a 4. helyezettel, valamint a 2. helyezett a 3. helyezettel játszott. Az elődöntőből a két győztes jutott tovább a döntőbe, a két vesztes a bronzéremért mérkőzhetett.

Csapatok 
{| class="wikitable" border="2" cellpadding=5 cellspacing=0
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-valign=top
|Soo CA, Sault Ste. Marie
Skip: Brad Jacobs
Third: Ryan Fry
Second: E. J. Harnden
Lead: Ryan Harnden
Tartalék: Caleb Flaxey|Harbin CC, HarbinSkip: Liu Rui
Third: Xu Xiaoming
Second: Ba Dexin
Lead: Zang Jialiang
Tartalék: Zou Dejia
|Hvidovre CC, HvidovreSkip: Rasmus Stjerne
Third: Johnny Frederiksen
Second: Mikkel Poulsen
Lead: Troels Harry
Tartalék: Lars Vilandt
|CC Hamburg, HamburgFourth: Felix Schulze
Skip: John Jahr
Second: Christopher Bartsch
Lead: Sven Goldemann
Tartalék: Peter Rickmers
|Curl Aberdeen, AberdeenSkip: David Murdoch
Third: Tom Brewster
Second: Greg Drummond
Lead: Scott Andrews
Tartalék: Michael Goodfellow
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-valign=top
|Snarøen CC, OsloSkip: Thomas Ulsrud
Third: Torger Nergård
Second: Christoffer Svae
Lead: Håvard Vad Petersson
Tartalék: Markus Høiberg
|Moszkvics CC, MoszkvaFourth: Alekszej Sztukalszkij
Third: Jevgenyij Arhipov
Skip: Andrej Drozdov
Lead: Pjotr Dron
Tartalék: Alekszandr Kozirev
|Karlstads CK, KarlstadSkip: Niklas Edin
Third: Sebastian Kraupp
Second: Fredrik Lindberg
Lead: Viktor Kjäll
Tartalék: Oskar Eriksson
|CC Adelboden, AdelbodenSkip: Sven Michel
Third: Claudio Pätz
Second: Sandro Trolliet
Lead: Simon Gempeler
|Duluth CC, DuluthSkip: John Shuster
Third: Jeff Isaacson
Second: Jared Zezel
Lead: John Landsteiner
Tartalék: Craig Brown
|}

 Csoportkör A kalapács azt a csapatot jelzi, amelyik az első endben az utolsó követ lökte.''

1. forduló 
 február 10., 9:00

2. forduló 
 február 10., 19:00

3. forduló 
 február 11., 14:00

4. forduló 
 február 12., 9:00

5. forduló 
 február 12., 19:00

6. forduló 
 február 13., 14:00

7. forduló 
 február 14., 9:00

8. forduló 
 február 14., 19:00

9. forduló 
 február 15., 14:00

10. forduló 
 február 16., 9:00

11. forduló 
 február 16., 19:00

12. forduló 
 február 17., 14:00

Rájátszás 
 február 18., 9:00
Norvégia és Nagy-Britannia azonos győzelem-vereség aránnyal állt 9 mérkőzés után, emiatt a továbbjutásról közöttük egy újabb mérkőzés döntött.

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők 
 február 19., 19:00 (16:00)

Bronzmérkőzés 
 február 21., 12:30 (09:30)

Döntő 
 február 21., 17:30 (14:30)

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon

Curling a 2014. évi téli olimpiai játékokon